Municipio de Elm Springs puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elm Springs (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Elm Springs (condado de Meade, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Meade.